Le tournoi de tennis de Scottsdale est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Ai Sugiyama remporte le simple dames. En finale, elle bat Kim Clijsters, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kim Clijsters et Ai Sugiyama.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Scottsdale
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2003
Scottsdale
Tennis aux États-Unis en 2003
Tennis en février 2003
Tennis en mars 2003